Sint-Vincentiuscollege (Buggenhout)
Sint-Vincentiuscollege (Ieper)
Sint-Vincentiuscollege (Eeklo)